Hlejuwatka (;  ) ist ein Dorf im Rajon Krywyj Rih im Westen der ukrainischen Oblast Dnipropetrowsk  mit etwa 1500 Einwohnern.

Das Dorf nordwestlich der Großstadt Krywyj Rih wurde zwischen 1904 und 1906 von zugezogenen Bewohnern aus dem benachbarten Losuwatka gegründet und ist das Zentrum der gleichnamigen Landratsgemeinde mit insgesamt 2400 Einwohnern. Zur Landratsgemeinde gehören noch die Dörfer Krasna Balka ( ) mit etwa 420 Einwohnern und einer Fläche von 90,55 ha, Nowoiwaniwka ( ) mit etwa 380 Einwohnern und einer Fläche von 159,3 ha sowie Wesselyj Kut ( ) mit etwa 100 Einwohnern und einer Fläche von 36,7 ha.

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Dnipropetrowsk
Rajon Krywyj Rih